Porte de Vincennes – porta della cinta muraria di Thiers nel XII arrondissement di Parigi
 Porte de Vincennes – stazione della metropolitana di Parigi